Ныш — топоним Сахалинской области.
 Сёла Ногликского района:
 Ныш
 Ныш-2
 Ныш — река, левый приток Тыми.
 Ныш — станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги.